Criollo puede referirse a:

Persona 
 a los criollos, personas nacidas en el continente americano de origen europeo;

Gastronomía 
 al chorizo criollo, un tipo de chorizo;
 a la cocina criolla, una tradición culinaria americana;
 al vinagre criollo, un tipo de vinagre ecuatoriano hecho a base de plátano.

Idiomas 
 a las lenguas criollas, lenguas formadas por la mezcla de dos lenguas distintas;

Espectáculo y cine 
 al circo criollo, un tipo de espectáculo rioplatense del siglo XVIII;
 a Monte criollo, una película de Alfredo S. Mom;

Deportes 
 al tenis criollo, un deporte de paleta;

Animales 
 al caballo criollo, una raza equina;

Drama 
 al grotesco criollo, un subgénero dramático;